Il Flea Market Cup Busan Challenger Tennis 2007 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2007. Il torneo si è giocato a Pusan in Corea del Sud dal 29 ottobre al 4 novembre 2007 su campi in cemento.

Vincitori

Singolare

 Ivo Minář ha battuto in finale  Viktor Troicki 7-6(2), 6(7)-7, 6-3

Doppio

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds hanno battuto in finale  Rik De Voest /  Pierre-Ludovic Duclos 6-0, 6-2

Collegamenti esterni